Koutougou peut désigner :

Toponymie 
 Koutougou, un département dans la province du Soum et dans la région du Sahel au Burkina Faso.
 Koutougou, le village chef-lieu de ce département.
 Koutougou, un village de la région de la Kara au Togo.